За́ячье — топоним.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Заячье — деревня в Ельском районе Гомельской области.

Россия 
 Заячье — исчезнувшее село в Джанкойском районе Крыма.
 Заячье — исчезнувшее село в Бахчисарайском районе Крыма.
 Заячье — село в Чистоозёрном районе Новосибирской области, ликвидировано в 2006 г.
 Заячье — село в Корочанском районе Белгородской области.

Украина 
 Заячье — село в Синельниковском районе Днепропетровской области.

Водоёмы 
 Заячье — озеро в Лаишевском районе Татарстана.
 Заячье — озеро в Лоухском районе Карелии.

См. также 
 Заячий
 Заячья